Faculteitsgebouw Bouwkunde (TU Delft) - 1970-2008
 Rode Scheikunde - 2008-heden, oorspronkelijk een gebouw voor de faculteit Scheikunde, nu in gebruik bij de faculteit Bouwkunde